Rostelecom Cup 2019 — пятый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2019—2020. Соревнования в восемнадцатый раз прошли в столице России Москве с 15 по 17 ноября 2019 года. Организатор турнира — Федерация фигурного катания на коньках России при поддержке ИСУ. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду. Российские фигуристы одержали победы во всех четырёх категориях.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки
 Информация о турнире на сайте ISU
 Результаты на сайте isuresults.com

Cup of Russia по годам
2019 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2019/2020
Спорт в России в 2019 году
Ноябрь 2019 года
Соревнования по фигурному катанию в Москве
2019 год в Москве